Előőrs, hadászat
 Előőrs, politikai hetilap 1928-1932 közt
 Az előőrs, 2009-es orosz-japán-kanadai animációs film